Lakeside ist der Name mehrerer Orte in

den Vereinigten Staaten:
 Lakeside (Arizona)
 Lakeside (Arkansas)
 Lakeside (Colorado)
 Lakeside (Florida)
 Lakeside (Iowa)
 Lakeside (Kern County, Kalifornien)
 Lakeside (San Diego County, Kalifornien)
 Lakeside (Michigan)
 Lakeside (Missouri)
 Lakeside (Montana)
 Lakeside (Ohio)
 Lakeside (Oregon)
 Lakeside (Texas) 
 Lakeside (Virginia)
 Lakeside (Virginia)
 Lakeside (Wisconsin), Town(ship) im Douglas County
 Lakesite (Tennessee)

Australien:
 Lakeside (Australien)

Großbritannien:
 Lakeside (Cumbria)
 Lakeside (Llanelli)
 Lakeside (Cardiff)

Kanada:
 Lakeside (Kenora District) (Ontario)
 Lakeside (Kanata) (Ontario)

Sonstiges
 Lakeside Records, Plattenlabel
 Lakeside (Band), US-amerikanische Funk-Band
 Lakeside Singers, US-amerikanisches Ensemble
 Lakeside (Unternehmen), Spielehersteller

Siehe auch:
 Lakeside Park
 Lakeside Township